Slávka může být:

 Slávka (měkkýš) – rod měkkýšů, např. slávka jedlá (Mytilus edulis)
 Slavia Praha – familiární označení sportovního klubu, nejčastěji myšleno SK Slavia Praha
 Slavěna – domácí podoba (hypokoristikon) ženského jména
 další domácké podoby ženských jmen, končící na -slava, např. Zdislava, Miroslava, Miloslava, Jaroslava aj.

Související články 
 Slávek

Externí odkazy